Jersey steht für:

 Jersey, Insel im Ärmelkanal
 Jersey (Stoff), eine Maschenware
 Jersey (Kleidung), ein Kleidungsstück
 eine Rinderrasse, siehe Jersey-Rind
 die Open-Source-Referenzimplementierung von JAX-RS, siehe Jakarta RESTful Web Services
 Jersey Bridge, Straßenbrücke in Pennsylvania

Personen:
 Bill Jersey, US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent sowie Maler
 Jack Jersey (1941–1997), niederländischer Sänger
 Mel Jersey (* 1943), deutscher Schlagersänger
 Peter de Jersey (* 1965), britischer Theater- und Filmschauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jersey (Arkansas)
 Jersey (Georgia)
 Jersey (Maryland)
 Jersey (Ohio)
 Jersey (Tennessee)
 Jersey (Virginia)
 Jersey Village, Texas
 Jerseytown, Pennsylvania

Siehe auch:
 New Jersey (Begriffsklärung)